У Дуньї — голова уряду Республіки Китай.
 У Лічуань ( ) — тайваньська борчиня вільного стилю, срібна та бронзова призерка чемпіонатів Азії.
 У Маокунь ( 6 грудня 1949) — тайванський фізик, що спеціалізується в області надпровідності, фізики низьких температур і фізики високих тисків.

Див. також 
У (корейське прізвище)

Китайські прізвища